«HollyŁódź» — шостий студійний альбом польського реппера O.S.T.R., випущений 23 лютого 2007 року лейблом Asfalt Records. 
Всі треки спродюсовані самим O.S.T.R..

Список композицій 
 «Intro» — 5:16
 «Brzydki, Zły I Szczery» — 3:16
 «Brother On The Run» (feat. Craig G) — 2:57
 «Daj Mi Pracę» — 3:21
 «Do Tego Bitu» — 3:00
 «Historia Stylu» — 3:54
 «Cokolwiek Ziom» — 3:45
 «Czarna Miłość» (feat. Dirty Diggers) — 5:16
 «Szkoła Latania» — 1:03
 «Czysty Biznes» — 3:53
 «LWC» (feat. LWC (Afront & O.S.T.R.)) — 3:51
 «Afery Kosztem Nas» — 4:37
 «Reprezentuj» (feat. Zeus, Kochan) — 4:26
 «Chciwość» — 2:25
 «15 Metrów Kwadratowych» — 3:49
 «Haem, Bracie, To Zabija» — 1:48
 «Ostatni Taki Sort» — 3:28
 «Powrót Do Przeszłości» — 3:13
 «Po Co?» (feat. Dan Fresh, Modry) — 3:42
 «Brat, Nikt mi Nie Zabroni…» — 2:35
 «Chwila Na Refleksje» — 3:19
 «Dzięki…» — 6:4

Музичні альбоми 2007